Neoscopelidae är en familj av fiskar som ingår i ordningen prickfiskartade fiskar (Myctophiformes). Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Neoscopelidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Prickfiskartade fiskar
Neoscopelidae